Уитон, Фрэнк:* Уитон, Фрэнк (1833—1903) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 Уитон, Фрэнк (1876—1965) — американский теннисист.